ФК Бачка се односи на више српских фудбалских клубова:

 ФК Бачка, Пачир
 ФК Бачка, Ђурђево
 ФК Бачка 1901, Суботица

или:

 ОФК Бачка, Бачка Паланка